XXVIII Чемпионат мира по современному пятиборью среди юниоров (мужчины) и VI Чемпионат мира по современному пятиборью среди юниорок (женщины) проводился с 11 по 18 сентября 1993 году в городе  Вентертур . Награды разыгрывались в лично-командном первенстве и эстафете. 

В личном первенстве приняло участие: мужчины - 67 спортсменов из 23 стран; женщины - 53 спортсменки из 16 стран.

Чемпионом мира у юниоров стал 21-летний Коршун Сергей . В командном первенстве и эстафете первое место завоевала команда . 

У девушек чемпионкой мира стала Ирина Краснова  серебро завоевала Суворова Елизавета. Российские пятиборки выиграла золотые медали и в командном зачете (И. Краснова, Е. Суворова, Ольга Генералова). В эстафете первое место завоевала команда  (Simoka Bea, Koblo Emese, Hortobagyi).

Всего советские пятиборцы и пятиборки завоевали 4 медали: 2 золота, 1 серебро.

Команда России 
Мужчины: Трофимов Олег, Валерий Васильев, Алексей Есипенко - основной состав; Колобов Сергей и Хромов Сергей - эстафета.
 
Женщины: Суворова Елизавета, Ирина Краснова, Елена Фенина, Ольга Генералова (выступали в лично-командном зачете) и Виктория Заборова - в эстафете.

Распределение наград

Победитель и призёры. Мужчины 

  Личное первенство. Итоговая таблица.

  Командное первенство. Итоговая таблица.
В командном первенстве приняли участие команды 17 стран.

Победитель и призёры. Женщины 

  Личное первенство. Итоговая таблица.

Литература

Ссылки 
 Международная федерация современного пятиборья
 Федерация пятиборья России
 Газета "Советский спорт"

Современное пятиборье
Чемпионаты мира по современному пятиборью
Современное пятиборье